Fünf Kriegsschiffe der britischen Marine wurden als HMS Surprise (dt.: Überraschung) bezeichnet.

 Die erste HMS Surprise war die ursprünglich 1794 in Le Havre gebaute französische 24-Kanonen-Korvette L'Unité, die 1796 von den Engländern erobert wurde und als 28-Kanonen-Fregatte 6. Ranges bis 1802 im Dienst der Royal Navy stand.
 Die zweite HMS Surprise war eine der zahlreichen 38-Kanonen-Fregatten der Leda-Klasse. Sie lief 1812 vom Stapel und kam im Krieg von 1812 gegen die USA zum Einsatz. Sie wurde 1837 abgebrochen.
 Die dritte HMS Surprise war eine 1856 vom Stapel gelaufene hölzerne Sloop mit Schraubenantrieb, die 1866 abgewrackt wurde.
 Die vierte HMS Surprise war das 1885 gebaute erste Schiff einer nach ihr benannten Klasse von Geschützten Kreuzern. Sie wurde 1913 in Alacrity umbenannt und diente bis zum Abwracken 1919 an den Küsten Chinas.
 Die fünfte HMS Surprise war ein 1916 gebauter Zerstörer der R-Klasse. Sie wurde 1917 im Ersten Weltkrieg von einer Mine versenkt.

Weitere Bedeutung:
 HMS Surprise ist außerdem der englische Originaltitel des 3. Bandes der Aubrey-Maturin-Serie des britischen Autors Patrick O’Brian. Die Surprise in diesem Roman ist der erstgenannten historischen HMS Surprise nachempfunden.
 Als HMS Surprise wird ferner die Replik der Rose, eines Schiffes des 18. Jahrhunderts, das im Film Master & Commander – Bis ans Ende der Welt die Rolle der Surprise spielte, bezeichnet, siehe Surprise (Schiff)

Surprise